Филалет (; от , друг и , правда) — друг истины; ищущий истину; правдолюб.

Псевдонимы
 Христофор Филалет () — псевдоним автора книги «Апокрисис», антиуниатского полемического сочинения, изданного на польском (1597) и западнорусском (1598) языках.
 Евгений Филалет () — псевдоним Томаса Вогана (1622—1666) — английского алхимика и автора герметических сочинений (изд. 1650—1655).
 Ириней Филалет () — псевдоним Джорджа Старки (1628—1665).

Общества
 Филалеты — французские масоны ложи «des amis réunis» (1773—1797).
 Общество Филалетов — масонская исследовательская организация в Северной Америке.

Примечания